Příjmení Rudiš nosí více osobností:

 Jan Rudiš-Jičínský (1860–1930) – česko-americký lékař, účastník prvního československého odboje
 Jaroslav Rudiš (* 1972) – český spisovatel, dramaturg a novinář
 Viktor Rudiš (* 1927) – český architekt

Česká příjmení